Caravelas ist der Name von:

 Caravelas (Bahia), Stadt in Brasilien
 Caravelas (Mirandela), Gemeinde im Kreis Mirandela in Portugal

Siehe auch:
 Caravela